Gajo Filomen Bulat, hrvatski preporodni političar
Gajo Bulat (prevoditelj), hrv. prevoditelj iz Zadra